Врацовице могу бити:

 Врацовице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Врацовице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република